Orrträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (14,8 ha)
Orrträsket (Hortlax socken, Norrbotten, 724154-176782), sjö i Piteå kommun, 
Orrträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (31,4 ha)
Lilla Orrträsket, sjö i Lycksele kommun,  (15,4 ha)
Orrträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (96,8 ha)
Orrträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (1,15 km²)
Orrträskkalven (Stensele socken, Lappland),  (21,8 ha)
Orrträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (10,6 ha)
Stora Orrträsket, sjö i Lycksele kommun,  (98,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn